Neugranada bezeichnet folgende Länder im Norden Südamerikas:

 Neues Königreich von Granada, Verwaltungseinheit des spanischen Kolonialreiches von 1549 bis 1717

 Vizekönigreich Neugranada, ein spanisches Vizekönigreich mit Unterbrechungen zwischen 1717 und 1819

 Republik Neugranada, eine Republik auf einem Teilgebiet des Vizekönigreichs Neugranada zwischen 1830 und 1858

 Granada-Konföderation, der Nachfolgestaat der Republik Neugranada zwischen 1858 und 1861